

Geografia

Austria 
 Hornstein – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung

Niemcy 
 Hornstein – dzielnica gminy Bingen, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen

Osoby 
 Erika von Horstein – niemiecka malarka i pisarka
 Franz Xaver von Hornstein – szwajcarski duchowny
 Michael Hornstein – niemiecki kompozytor
 Walter Hornstein – niemiecki socjolog

Inne 
 (6712) Hornstein – planetoida